Min'an (kinesiska: 闽安) är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 20 kilometer öster om provinshuvudstaden Fuzhou. Antalet invånare är .

Runt Min'an är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Fuzhou,  km väster om Min'an. I omgivningarna runt Min'an växer huvudsakligen savannskog. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian
WP:Projekt Kina